

Biografia
Era il fratello minore di Yaya e Kolo, anch'essi calciatori. Muore nel 2014 all'età di 28 anni a causa di un cancro.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

ASEC Mimosas: 2008

ASEC Mimosas: 2009

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori deceduti nel periodo di attività